Umatilla peut désigner :

 Les Umatillas, des Amérindiens de l’Oregon ;
 La réserve des tribus confédérées de la nation indienne umatilla, une réserve située dans l’Oregon ;
 L’umatilla, langue traditionnellement parlée par les Umatillas ;
 La rivière Umatilla, dans l’Oregon ;
 Umatilla, une ville du comté d'Umatilla, Oregon ;
 Le comté d'Umatilla, Oregon ;
 Umatilla, Floride, une ville située dans le comté de Lake, Floride ;
 Le dépôt d'armes chimiques d'Umatilla, une installation de l’armée américaine près d’Umatilla, Oregon.

Homonymie de toponyme